O’Dell ist der Familienname folgender Personen:

 Eric O’Dell (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler
 Denis O’Dell (1923–2021), britischer Filmproduzent
 Frankie O’Dell (* 1971), US-amerikanischer Pokerspieler
 George O’Dell (1945–1981), britischer Motorradrennfahrer
 Jennifer O’Dell (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin
 Scott O’Dell (1898–1989), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Odell